Фамилията Диков може да се отнася за:

 Венцислав Диков – композитор и китарист
 Вичо Диков – офицер, генерал-лейтенант
 Дико Диков – министър на вътрешните работи
 Илиян Диков – барабанист на българската рок група Б.Т.Р.
 Сашо Диков – спортен журналист